Мехри (язык) — семитский язык в Йемене и Омане.
 Мехри (поэт) — средневековый поэт, живший в Ферганской долине (Исфаринский район).
 Мехри — название страны в горном Курдистане в 1-м тыс. до н. э.
 Мехри — вариант названия города Мегри в Армении